System 7, brit elektronikus zenei együttes
System 7, a System 7 együttes 1991-ben megjelent első albuma
System 7, Macintosh számítógép operációs rendszere, 1991